McNicoll ist der Familienname folgender Personen:

 Craig McNicoll (* 1971), britischer Eisschnellläufer 
 Helen McNicoll (1879–1915), kanadische Malerin